Натуральне число 971
 971 рік до нашої ери
 971 рік нашої ери